

Patronyme
 Jean-Claude Aurousseau, (1929- ), est un haut fonctionnaire français.
 Léon Aurousseau, (1854-1914), était un officier français.
 Léonard Aurousseau (1864 — 1935), orientaliste français.
 Nan Aurousseau, (1951- ), est un écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme